Ten artykuł dotyczy sezonu 1997 Rajdowych Mistrzostw Europy, 45. sezonu FIA European Rally Championship.

Kalendarz 

W sezonie 1997 do mistrzostw Europy zaliczane były 53 rajdy, o różnym stopniu punktacji w ERC, rajdy z najwyższym współczynnikiem - 20, były punktowane najwyżej, potem rajdy o współczynniku 10, 5 i 2.

Klasyfikacja kierowców 

W rajdach o współczynniku 20, punkty były przyznawane za zajęcie pierwszych 10 miejsc, według klucza 400-300-240-200-160-120-80-60-40-20. W rajdach o niższych współczynnikach 10, 5 i 2, przyznawanych punktów było odpowiednio mniej.

Przypisy